Список станцій Українських залізниць

М